Gulfport kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gulfport (Florida)
Gulfport (Mississippi)